Katarzyna saska  (ur. 24 lipca 1468 w Miśni, zm. 10 lipca 1524 w Göttingen) – księżna Saksonii, córka króla Albrechta Odważnego i Zdenki z Podiebradów.

Katarzyna była najstarszą córka księcia Albrechta III, księcia Saksonii i Miśni, i jego żony Zdeňki (Sidonie) Podiebrad. Jej dziadkami ze strony ojca byli Fryderyk II Łagodny z Saksonii i Małgorzata córka Ernesta I Żelaznego, dziadkami ze strony matki byli Jerzy z Podiebradów i jego pierwsza żona Kunegunda ze Šternberka. Katarzyna miała trzech braci, którzy dożyli wieku dojrzałego: Jerzego, Henryka i Fryderyka pozostałe pięcioro jej młodszego rodzeństwa zmarło w dzieciństwie.

W wieku 16 lat, w 1484 r, w Innsbrucku poślubiła 56-letniego arcyksięcia Zygmunta Habsburga, zostając jego drugą żoną. Pierwszą była Eleonora ze Szkocji, która zmarła przy porodzie 20 listopada 1480 r. wraz z narodzonym synem Wolfgangiem. Katarzyna nie brała czynnego udziału w polityce. Była ofiarą miłośników plotek. Jedna z byłych kochanek Zygmunta w 1487 r. fałszywie oskarżyła młodą arcyksiężniczkę o usiłowanie otrucia męża Zygmunta. W 1496 Zygmunt zmarł, nie mając potomstwa.

Wkrótce po śmierci arcyksięcia. w wieku 28 lat Katarzyna poślubiła w Minden Erika księcia Brunszwiku-Calenbergu z dynastii Welfów. Małżeństwo było krótkotrwałe. Z małżeństwa z Erykiem Katarzyna urodziła córkę Annę Marię, która zmarła w dzieciństwie. Katarzyna zmarła w 1524 r. i została pochowana w westfalskim miasteczku Minden w Niemczech.

Przodkowie

Bibliografia 
 Stefan Głogowski, Genealogia Podiebradów, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 1997. 
 Franz Otto Stichart, Galerie der sächsischen Fürstinnen . Leipzig 1857.
 Brigitte Hamann, Katharina von Sachsen, Die Habsburger, ein biographisches Lexikon. Verlag Carl Ueberreuter, Wiedeń, 1988, S. 235.

Podiebradowie
Wettynowie
Urodzeni w 1468
Zmarli w 1524
Ludzie urodzeni w Miśni